Amerikai Egyesült Államok
Gainesboro (Tennessee)
Gainesboro (Virginia)